Het Monument voor John Cockerill (Seraing), opgericht in 1871
Het Monument voor John Cockerill (Brussel), opgericht in 1872